Louis Bertagna (1920-2006), psychiatre français
 Silvia Bertagna (1986-), skieuse italienne

Patronyme italien
Patronyme français